

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15
 Babia Góra – część wsi Kurowo-Kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Babia Góra – część wsi Iwanowice Dworskie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Babia Góra – część wsi Kłodne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Babia Góra – część wsi Bysina w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice 
 Babia Góra – część wsi Skrzętla-Rojówka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Babia Góra – część wsi Nadzów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica
 Babia Góra – część wsi Chojnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Babia Góra – część wsi Nowiny w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Babia Góra – przysiółek wsi Ostrołęka w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Babia Góra – część wsi Strzałków w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Babia Góra – część wsi Nowa Wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Babia Góra – przysiółek wsi Pasieki w woj. podlaskim w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Babia Góra – część wsi Łazy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Babia Góra – część wsi Czernica w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Gaszowice
 Babia Góra – część wsi Lubiny w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło

Wzniesienia 
 Babia Góra (pot. t. Diablak) (1725 m) – masyw górski Beskidu Żywieckiego
 Babia Góra (727 m) – góra w Beskidzie Wyspowym
 Babia Góra (633 m) – góra, szczyt w gminie Istebna, w pow. cieszyńskim
 Babia Góra (492 m) – wzgórze w Beskidzie Śląskim, w Czechach
 Babia Góra – wzgórze na Pogórzu Wielickim
 Babia Góra – wzgórze w miejscowości Ryczów na Wyżynie Częstochowskiej
 Babia Góra (461 m) – wzgórze w miejscowości Szklary
 Babia Góra – wzgórze w miejscowości Zabrzeż
 Babia Góra – wzgórze na Wzgórzach Dobrzenieckich (Przedgórze Sudeckie)
 Babia Góra (139 m) – wzniesienie na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim
 Babia Góra (423 m) – najwyższy szczyt powiatu karwińskiego

Ochrona przyrody 
 Babia Góra – obszar Natura 2000 w województwie małopolskim, obejmujący prawie całe terytorium Babiogórskiego Parku Narodowego i część jego otuliny

Zobacz też 
 Babia Przełęcz
 Babia
 Babia hora